Южная Лунда () — провинция в Анголе. Административный центр — город Сауримо.

География 
Провинция Южная Лунда находится в восточной части Анголы, в 700 километрах восточнее Луанды. На север от неё лежит провинция Северная Лунда, на юг — провинции Мошико и Бие, на запад — провинция Маланже. На востоке Южной Лунда проходит государственная граница между Анголой и Демократической Республикой Конго. Площадь провинции равна 45 649 км².

Территорию Южной Лунда занимают главным образом сухие саванны. Лишь в долине реки Касаи, в восточных и южных районах провинции, сохранились тропические леса. Другой важной рекой провинции является Кванго.

Население 
По данным на 2014 год численность населения провинции составляла 516 077 человек.

Динамика численности населения провинции по годам:

Административное деление 
 Каколо (Cacolo)
 Дала (Dala)
 Муконда (Muconda)
 Сауримо (Saurimo)

Экономика 
Главная сельскохозяйственная культура, производимая в Южной Луанда — арахис. На юге также выращивают кукурузу. Другими важными продуктами являются рис и маниок. В провинции Южная Луанда открыты и разрабатываются месторождения алмазов, марганцевой и железной руды. Через провинцию с запада на восток проходит стратегически важная трасса Луанда — Лубумбаши.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт провинции 

Провинции Анголы